Geografia: 
 El Laterà, emplaçament de la ciutat de Roma pertanyent antigament a la família dels Laterans i que va passar a mans de l'Església Catòlica; avui dia és propietat del Vaticà. Hi destaquen la basílica de Sant Joan del Laterà i el Palau del Laterà, on es van signar els Pactes del Laterà, el concordat entre la Santa Seu i el Regne d'Itàlia.

 Història. Els Laterans foren una família de l'antiga Roma. En destaquen:
Luci Sext Sextí Laterà, tribú de la plebs (376 a 367 aC) i cònsol el 366 aC.
Tit Sext Magi Laterà, cònsol l'any 94.
Tit Sext Laterà, cònsol l'any 154.
Appi Claudi Laterà, cònsol el 197.
Plauci Laterà, amant de Messalina, l'esposa de l'emperador Claudi.

 Religió:
 Els Concilis del Laterà, cinc concilis ecumènics de l'Església Catòlica tinguts al Palau del Laterà.